Єгорова — російське жіноче прізвище, аналог чоловічого прізвища Єгоров.

 Єгорова (Ровінська) Анастасія Семенівна ( 1992) — українська акторка і телеведуча.
 Єгорова Анна Дмитрівна ( 1998) — російська плавчиня. Переможниця літньої Універсіади 2017 року.
 Єгорова Богдана Вікторівна ( 1992) — українська письменниця, поетеса, художниця, фотографиня.
 Єгорова Валентина Михайлівна ( 1964) — радянська та російська легкоатлетка, що спеціалізується на марафонському бігу, олімпійська чемпіонка-1992, срібна призерка Олімпійських ігор-1996.
 Єгорова Ганна Олександрівна (1916—2009) — радянська льотчиця-штурмовик, Герой Радянського Союзу.
 Єгорова Євдокія Іллівна ( 1947) — доярка колгоспу, повний кавалер ордена Трудової Слави.
 Єгорова Ірина Єгорівна — доктор фізико-математичних наук. Лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2020 рік.
 Єгорова Ірина Костянтинівна (1920—2017) — головний лікар Сумської обласної лікарні (1957—1980), заслужений лікар УРСР.
 Єгорова Ірина Миколаївна ( 1940) — радянська ковзанярка, призер Олімпійських ігор.
 Єгорова Любов Іванівна ( 1966) — російська лижниця, шестиразова олімпійська чемпіонка.
 Єгорова Людмила Борисівна ( 1931) — радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка-1956, заслужений майстер спорту СРСР, тренер-викладач.
 Єгорова Марія Василівна (1906—1979) — доярка, передовик сільського господарства в СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Єгорова Наталія Валеріївна ( 1974) — українська спортсменка, фотомодель та співачка. Дружина Віталія Кличка.
 Єгорова Наталія Володимирівна ( 1966) — радянська і російська тенісистка, тренер. Майстер спорту СРСР міжнародного класу.
 Єгорова Наталія Сергіївна ( 1950) — радянська та російська акторка театру та кіно, народна артистка Росії.
 Єгорова Олена Георгіївна (1905—1971) радянська, російська акторка, заслужена артистка Росії.
 Єгорова Ольга Миколаївна — заслужений лікар України.
 Єгорова Парасковія Степанівна (1924—1982) — новатор сільськогосподарського виробництва, свинарка колгоспу. Депутат Верховної Ради УРСР 5-го скликання. Герой Соціалістичної Праці.
 Єгорова Сніжана Олександрівна ( 1972) — українська телеведуча.
 Єгорова Тамара Іванівна (1925—2018) — українська художниця і педагог.
 Єгорова Тамара Петрівна ( 1954) — геофізик, докторка геологічних наук, лауреатка Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Єгорова Тетяна Володимирівна (1930—2007) — радянська і російська ботанік, фахівець в області систематики рослин і ботанічної номенклатури.
 Єгорова Тетяна Володимирівна (1970—2012) — радянська та російська футболістка, виступала на позиції півзахисниці. Багаторічний капітан збірної Росії.
 Єгорова Федора Петрівна (1934—2004) — перший професійний журналіст-жінка з народу саха, лауреат республіканської журналістської премії «Золоте перо».
 Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна ( 1983) — українська діячка органів місцевого самоврядування, політик. Доктор юридичних наук. Голова Харківської обласної ради з 19 серпня 2021 року.

Див. також 
 Єгоров
 Єгорова теорема
 Єгорова вулиця

Примітки 

Російські прізвища